HMS Albion () — назва низки бойових кораблів Королівського військово-морського флоту Великої Британії.

 HMS Albion (1763) — 74-гарматний корабель 3-го рангу. Збудований у 1763 році. У 1794 році перетворений на плавучу батарею. Розбився у 1797 році.
 HMS Albion (1798) — 22-гарматний шлюп. Колишній торговий корабель, найнятий ВМС Великої Британії між 1793 та 1794 роками. Викуплений флотом у 1798 році. Проданий у 1803 році. 
 HMS Albion (1802) — 74-гарматний лінійний корабель третього рангу. Збудований у 1802 році. З 1831 року на рейдовій службі. Розібраний у 1836 році.
 HMS Albion (1842) — 81-гарматний лінійний корабель другого рангу. Збудований у 1842 році. У 1861 році перебудований на гвинтовий корабель. Розібраний у 1884 році.
 HMS Albion (1898) — лінкор типу «Канопус» (). Збудований у 1898 році. Проданий у 1919 році.
 HMS Albion (R07) — авіаносець типу «Сентор». На службі з 1956 року. У 1973 році проданий на злам.
 HMS Albion (L14) — універсальний десантний корабель типу «Альбіон». На службі з 2001 року

Кораблі ВМС Великої Британії